El término 960 puede hacer referencia a:

 El año 960 de la era cristiana.
 La biblioteca de CSS 960 Grid System de desarrollo web.